Ovo je dvanaesta sezona Jadranske vaterpolske lige. Naslov je obranila zagrebačka Mladost.

A1 liga

Ljestvica

A2 liga

Ljestvica

Final Four 

Završni turnir održan je u Dubrovniku.

Ždrijeb

Poluzavršnica

Završnica

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 Hrvatski vaterpolski savez

2019-20